Crestline kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crestline (Californië)
Crestline (Ohio)